

Sciences et techniques 
 L'uranium est l'élément chimique de numéro atomique 92.
 L'uranium 232, l'uranium 233, l'uranium 234, l'uranium 235, l'uranium 236, l'uranium 237, l'uranium 238 et l'uranium 239 sont les principaux isotopes de l'uranium.

Culture et société 

 Uranium, un album du groupe danois de dancehall  ;
 , une série télévisée américaine.

Toponyme 

 Uranium City, une ville de la Saskatchewan, au Canada ;
  (plusieurs lieux).